Wenigsee ist ein Orts- und Gewässername:
 Wenigsee, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Łutynówko im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wenigsee, Binnensee im Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945: Jezioro Wenyk, auch: Jezioro Łutynowko im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren